Erich Brabec est un ancien footballeur international tchèque, né le  à Český Krumlov en Tchécoslovaquie.

Il jouait au poste de défenseur central.

Biographie

Carrière

Palmarès 
SK Slavia Prague
 Champion de Tchéquie : 2008, 2009
 Vainqueur de la Coupe de Tchéquie : 2008

AC Sparta Prague
 Champion de Tchéquie : 2010
 Vainqueur de la Supercoupe de Tchéquie : 2010

FC Slovan Liberec
 Vainqueur de la Coupe de Tchéquie : 2015

Références

Liens externes 
 

Footballeur international tchèque
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2000
Joueur du Dynamo České Budějovice
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur de l'Alania Vladikavkaz
Joueur du Kayserispor
Joueur du FC Aarau
Joueur du SK Slavia Prague
Joueur de l'Ankaraspor
Joueur du MKE Ankaragücü SK
Joueur de l'AC Sparta Prague
Joueur du Bohemians 1905
Joueur du Slovan Liberec
Naissance en février 1977
Naissance en Tchécoslovaquie